Кахе́тия ( [Кахе́ти]) — край и историческая область на востоке Грузии, в верховьях рек Иори и Алазани. Главный город — Телави. Название региону дали кахи — субэтническая группа грузин. Лингвисты выделяют кахетинский диалект грузинского языка. Основной винодельческий регион Грузии и всего Закавказья.

До VIII века область входила в Иберийское царство, затем была самостоятельным княжеством на территории Грузии. C XII по XV века входила в Грузинское царство. Со второй половины XV века — Кахетинское царство, с 1762 года в Картлийско-Кахетинском царстве, с 1801 года — в Российской империи.

Природа и хозяйство 
Природа Кахетии достаточно разнообразна. Проходящий почти через всю область с северо-запада на юго-восток Гомборский хребет с высотами до 2000 метров является естественной границей между Внешней Кахетией (Гаре Кахети) и Внутренней (Шида Кахети). Внутренняя Кахетия включает в себя Алазанскую долину с примыкающими к ней северными склонами Гомборского хребта, южные склоны Большого Кавказа (достигающего здесь высот более 3000 метров) и высокогорную котловину Тушетия между Большим Кавказом и Боковым хребтом, отделяющим её от Дагестана. Внешняя Кахетия включает в себя южные склоны Гомборского хребта и Иорское плоскогорье с долиной реки Иори.

Климат 
Климат большей части Кахетии субтропический. Алазанская долина имеет климат схожий с климатом южного подножия Итальянских Альп. Средняя температура января здесь около 1 °С, в июле — 23—24 °С. Количество осадков уменьшается с северо-запада на юго-восток, в районе Ахмета их годовое количество более 900 мм, в районе Греми — 700 мм, восточнее Гурджаани — менее 600 мм. Алазанская долина и северные склоны Гомборского хребта очень благоприятны для выращивания винограда — именно здесь расположен главный винный центр Грузии. На Иорском плоскогорье сухой степной климат, с умеренно холодной зимой и жарким летом. Средние температуры июля около 25 °С, января — около 0 °С. В Ширакской степи и других котловинах Иорского плоскогорья зима бывает ещё более суровой — средняя температура января около −3 °С, а количество осадков менее 500 мм в год. На крайнем юго-западе Кахетии, в районе монастыря Давид-Гареджа, климат полупустынный с годовым количеством осадков менее 400 мм в год. Иорское плоскогорье — житница Грузии, здесь основной сельскохозяйственной культурой является пшеница. Обширная часть плоскогорья используется под зимнее пастбище.

Виноделие 

Кахетия в целом и Алазанская долина в частности — с незапамятных времён основной винодельческий регион Грузии. По данным «Оксфордского винного справочника» здесь находится 70 % всех грузинских виноградников и производится 80 % вин. Почвы перегнойно-карбонатные и аллювиальные. Виноградники размещены на высоте от 250 до 800 метров над уровнем моря. Среднегодовая сумма активных температур составляет 3800-4000 °С. 

Среди многочисленных автохтонных (коренных) сортов винограда преобладают чёрный виноград саперави и белый виноград ркацители. На Кахети приходится 20 из 27 защищённых наименований места происхождения вина в Грузии. Вырабатываются как сухие вина (вроде Цинандали и Мукузани), так и природно-полусладкие вина (вроде Киндзмараули и Ахашени).

Помимо стандартных международных технологий, в Кахетии до сих пор применяется древняя техника ферментации вина в громадных глиняных кувшинах — квеври. Для ферментации в кувшин помещают виноградный сок, кожицу, косточки и плодоножки (гребни). По завершении брожения кувшин запечатывают и оставляют (иногда закопав в землю) мацерироваться до весны (приблизительно на полгода).

История 
В состав Кахетии входят исторические области Кухети, Тушети и Гардабани. В качестве объяснения летописный свод  «Картлис Цховреба» приводит легенду, что у этнарха всех грузин Картлоса было пять детей, среди которых Кахет, Кухет и Гардабан. Считается, что среди восьми эриставств, основанных царём Фарнавазом (III век до н. э.), было и Кахетинское эриставство. Столицей объединённого эриставства стал город-крепость Уджарма, основанный царём . 

В раннем средневековье центр Кахетии переместился из Тианети в глубину Иорской долины — в город Греми, а позже в город Телави. С конца VIII века до 1104 года Кахетия обладала значительной степенью политической независимости. С присоединением кахетинским владетельным князем (мтавари) области Эрети образовалось Первое Кахетинское царство.

После распада единого Грузинского государства в 1460-х годах и до объединения Картли и Кахетии существовало самостоятельное Кахетинское царство со столицей в Греми. В течение первого столетия своего существования внешнеполитическая ситуация благоприятствовала развитию экономики и культуры, население росло. Однако к XVII веку Кахетия оказалась полем борьбы между враждующими исламскими империями — Персидской и Османской. Во время вторжений шаха Аббаса (1614, 1616, 1617) больше 100 тысяч кахетинцев погибли и порядка 200 000 были угнаны в Иран. На востоке региона возникли Ках­ский и Ени­сель­ский сул­та­на­ты, а их жители подверглись ис­ла­ми­за­ции.

На протяжении XIX века кахетинцы поднимали восстания против российских властей. Последнее по времени восстание произошло в 1921 году после вторжения Красной армии. Столетия драматичной истории оставили в Кахетии немало исторических памятников, которые привлекают в регион туристов.

Административное деление 

Главой исполнительной власти в регионе Кахети выступает Государственный Представитель Президента Грузии. Его функциями являются: координация укрепления правопорядка в регионе, мобилизация ресурсов, создание и координация социальных программ на всей территории региона, защита прав человека и др. Самоуправление на территории края совершается в 8 муниципалитетах.

В административном отношении край состоит из 8-ми муниципалитетов (до 2006 года — районов). В 2016—2017 годах город Телави был приравнен к муниципалитету (был городом краевого подчинения).
{|class="standard sortable"
 !Муниципалитет || площадь,км²|| населениеперепись 2002,чел. || населениеперепись 2014,чел. || населениеоценка2018,чел. || центр
|-
 | Ахметский ||align="right"| 2207 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Ахмета
|-
 | Гурджаанский ||align="right"| 846 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Гурджаани
|-
 | Дедоплисцкаройский ||align="right"| 2529 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Дедоплис-Цкаро
|-
 | Кварельский ||align="right"| 1001 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Кварели
|-
 | Лагодехский ||align="right"| 890 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Лагодехи
|-
 | Сагареджойский ||align="right"| 1491 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Сагареджо
|-
 | Сигнахский ||align="right"| 1252 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Сигнахи
|-
 | Телавский ||align="right"| 1095 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || г. Телави
|-
 | край, всего ||align="right"| 11 310 ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  || Телави|}Города: Телави (20 629 чел., перепись 2014 года),
 Сагареджо (10 871 чел.),
 Гурджаани (8024 чел.),
 Кварели (7739 чел.),
 Ахмета (7105 чел.),
 Дедоплис-Цкаро (5940 чел.),
 Лагодехи (5918 чел.),
 Цнори (4815 чел.),
 Сигнахи (1485 чел.).Посёлков городского типа в Кахетии нет.

 Население Национальный состав края (перепись 2014 года)По состоянию на 1 января 2023 года численность населения края составила 374 681 житель, на 1 января 2014 года — 405 000 жителей".

Население края по переписи населения 2014 года составило 321 583 человека, по переписи 2002 года — 407 182 человек.

По переписи населения 2014 года из 321 583 жителей Кахетии грузины составили 85,16 % (или 272 298 чел.), азербайджанцы — 10,16 % (32 354 чел.), кистины (грузинские чеченцы с XVIII века) — 1,75 % (6581 чел.), осетины — 0,79 % (3877 чел.), армяне — 0,69 % (2191 чел.), русские — 0,60 % (1921 чел.), Аварцы — 0,32 % (1029 чел.), езиды — 0,16 % (504 чел.), украинцы — 0,06 % (202 чел.), Удины — 0,05 % (866 чел.), греки — 0,05 % (158 чел.).

Почти 50 % населения Кахети состоит от горцев: тушины, пшавы, мохевцы, хевсуры, мтиулы, гудамакарцы. Это абсолютное большинство населения Ахметского, Телавского и Дедоплисцкаройского муниципалитетов и половина населения Гурджаанского, Сигнахского и Кварельского муниципалитетов.

Азербайджанцы составляют большое по своей доле меньшинство в Сагареджойском муниципалитете (33,16 % или 17 164 чел. при 66,09 % грузин по переписи 2014 года), Лагодехском муниципалитете (23,04 % или 9601 чел. при 71,49 % грузин, 2,38 % осетин, 1,76 % русских, 0,84 % армян), Телавском муниципалитете (8,63 % или 5035 чел. при 89,72 % грузин по переписи 2014 года).

В Ахметском муниципалитете живут единственные в мире вайнахи христиане бацбийцы около 3,2 тыс.человек так же второе крупное меньшинство проживает много кистинов — потомков чеченцев, переселившихся в Панкисское ущелье Грузии в 1810 и 1850 годах (17,39 % или 5471 чел. при 78,99 % грузин, 2,21 % осетин по переписи 2014 года) В Кварельском муниципалитете проживает небольшая группа аварцев (973 по переписи 2014 года).Национальный состав населения муниципалитетов Кахетии (перепись населения 2014) Религия 

Подавляющее большинство жителей Кахетии — приверженцы Грузинской православной церкви. Приходы разделены на Алавердскую, Бодбийскую, Гурджаанско-Велисцихскую епархии. Менее 10% исповедует ислам. Также есть прихожане Армянской апостольской церкви.Религиозный состав населения Кахети (2014)'''

В ходе переписи населения 2014 года, 273 177 жителей Кахети назвали себя православными христианами (это грузины, осетины, греки, русские, украинцы, бацбийцы, белорусы), 182 — последователями Армянской апостольской церкви (армяне), 264 человек — католиками (это армяне-католики и поляки). Мусульманская община Кахети, по данным переписи, насчитывает 38 683 человек, большинство из них — это азербайджанцы, таты, чеченцы-кистины, дагестанские народы. 35 жителя региона — последователи иудаизма — евреи. К другим конфессиям себя отнесли 1644 человека, ни к одной — 931, нет ответа — 3667.

Культура

Культурные объекты

Театры 
 Телавский государственный драматический театр им. Важа-Пшавела,
 Гурджаанский государственный кукольный театр,
 Народный театр деревни Велисцихе Груджаанского муниципалитета,
 Театр при Культурном центре муниципалитета Сагареджо,
 Кукольный театр при Культурном центре муниципалитета Сагареджо.

Музеи 
 Дом-музей Вано Сараджишвили в Сигнахи
 Дом-музей Сандро Мирианашвили в Сигнахи
 Телавский музей им. Г. Чубинишвили
 Цинандальский музей им. А. Чавчавадзе
 Царская резиденция Ираклия II
 Гурджаанский Краеведческий музей
 Дом-музей Нато Вачнадзе
 Музей военной славы в Гурджаани
 Дом-музей Иосифа Ниношвили
 Дом-музей Иване Бериташвили
 Дом-музей Рафаэла Эристави в Ахметском муниципалитете, дер. Кистаури
 Краеведческий музей в Ахметском муниципалитете, дер. Нижнее Алвани
 Дом-музей осетинского писателя Коста Хетагурова в Ахметском муниципалитете.
 Мемориальный музей Георгия Леонидзе в Сагареджойском муниципалитете, деревня Патардзеули
 Краеведческий музей в Омало, Тушетия
 Краеведческий музей в Сагареджо
 Краеведческий музей им. Ильи Чавчавадзе
 Дом-музей Коте Марджанишвили в Кварели
 Дом-музей Нико Пиросмани в дер. Мирзаани

Достопримечательности 

В Кахетии много природных и культурных достопримечательностей, среди которых:

 крепость Греми
 собор Алаверди
 монастырь Икалто
 Некресский монастырь
 церковь Кветера
 монастырь Старая Шуамта
 монастырь Новая Шуамта
 город Сигнахи
 монастырь Бодбе
 дом-музей Пиросмани в селе Мирзаани,
 дом-музей Ильи Чавчавадзе в Кварели,
 крепость Хорнабуджи
 национальный парк Лагодехи с водопадами
 национальный парк Тушети
 монастырь Давид-Гареджа

Общая карта 
Легенда карты:

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Кахетия, описание края.
 Этническая карта Кахетии 1959 года.